La saison 2010-2011 est la trente-sixième saison de l', le championnat élite de hockey sur glace en Suède. La saison régulière s'est jouée du  au .

Elitserien

Classement final 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

Séries éliminatoires

Effectif vainqueur

Trophées 
 Trophée Le Mat : Färjestads BK
 Guldpucken : Viktor Fasth, AIK IF
 Guldhjälmen : Magnus Johansson, Linköpings HC
 Trophée Honkens : Viktor Fasth, AIK IF
 Trophée Håkan-Loob : Mikko Lehtonen, Skellefteå AIK
 Årets rookie : Mattias Ekholm, Brynäs IF
 Trophée Stefan-Liv : Anders Bastiansen (Färjestads BK)
 Årets coach : Roger Melin, AIK IF
 Guldpipan : Ulf Rönnmark.
 Trophée Salming : David Rundblad, Skellefteå AIK.

Kvalserien 
Les barrages de relégation, appelés , sont joués entre les deux dernières équipes de l'Elitserien et les quatre meilleures de l'Allsvenskan. Les deux premiers se qualifient pour l'Elitserien pour la saison 2011-2012.

Allsvenskan

Qualification pour la Kvalserien 
Les équipes ont reçu un bonus de points en fonction de leur classement lors de la saison régulière de l'Allsvenskan : Mora IK (1 point), Almtuna IS (2 points), VIK Västerås HK (3 points), Leksands IF (4 points).

Références

Voir aussi

Liens externes 
  Hockeyligan.se — site officiel
  Swehockey.se — statistiques officielles

2010-2011
Suède
Sport en Suède en 2010
Sport en Suède en 2011